Akkor kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Anafotída (ort), Eparchía Lárnakas,

Indonesien 

 Desa Akkor, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar